Um ácido hidroxibutírico é um dos compostos químicos orgânico de quatro átomos de carbono que possuem tanto grupos funcionais hidroxila quanto ácido carboxílico.

Hidroxiácidos